Стејси Џанел Кук () је америчка алпска скијашица. Такмичи се првенствено у брзинским дисциплинама, спуст и супервелеслалом. Два пута је учествовала на олимпијским играма и три пута на светским првенствима. Није забележила ни једну победу у тркама Светског купа а најбољи резултати су јој три друга места у спусту.

Пласмани међу првих десет у Светском купу

Спољашње везе 
 Биографија Стејси Кук на сајту ФИС-а
 Резултати Стејси Кук на сајту ФИС-а
 Званичан сајт Стејси Кук 

Рођени 1984.
Амерички алпски скијаши
Амерички олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Амерички олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.